Junction Boulevard (Flushing Line) - metrostation
 Junction Boulevard (New York) - straat in Queens, New York